This Is Me Now è l' album in studio di debutto della cantante Amy Diamond, pubblicato dalla Bonnier Amigo Music Group nel 2005.

Tracce 
 Hello!
 What's in It for Me
 Welcome to the City
 Another Day
 One of the Ones
 Shooting Star
 Champion
 Go!
 If I Ain't Got You (Live)
 Tomorrow (Annie's Song)
 Underneath Your Clothes (Bonus Track)

Tracklist internazionale
 Hello!
 What's in It for Me
 Welcome to the City
 Another Day
 Don't Lose Any Sleep over You
 Shooting Star
 All the Money in the World
 Champion
 Go!
 If I Ain't Got You (Live)
 One of the Ones
 What's in It for Me (Glasperlenspieler Mix)
 What's in It for Me (Udvidet Video)

Collegamenti esterni